Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2010 vond plaats van 18 tot en met 24 oktober 2010 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

In het enkelspel won de ongeplaatste Italiaanse Roberta Vinci het toernooi. Ze versloeg in de eindstrijd de als achtste geplaatste Duitse Julia Görges in twee sets. Het was de eerste toernooizege van het seizoen voor Vinci, eerder dit jaar speelde ze ook al de finale van het WTA-toernooi van Barcelona.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste duo Timea Bacsinszky en Tathiana Garbin het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Tsjechische duo Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Julia Görges
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Roberta Vinci
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Jelena Dementjeva
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Peng Shuai
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Ivana Lisjak
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=r
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Polona Hercog
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Angelique Kerber
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Joelija Poetintseva
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= Jill Craybas
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Daniela Hantuchová
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Ana Ivanović
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2='''6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Johanna Larsson
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Romina Oprandi
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Luxemburg 2010
Luxemburg